Jan Lewan – truffatore, cantante, e bandleader polacco
 Taylor Lewan – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Levan